Domani steht für:
 Domani, Lied von Mauro Pagani und Artisti Uniti per l’Abruzzo, siehe Domani 21/04.2009
 Domani (Tageszeitung), eine italienische Tageszeitung
 Honda Domani, Automodell der Marke Honda
 Krauser-Domani, Motorradgespann des Zulieferers Krauser